Mata Hari (1876–1917) holland bártáncosnő, kémnő
Filmek
Mata Hari – német film (1927) Magda Sonja főszereplésével
Mata Hari – amerikai film (1931) Greta Garbo főszereplésével
Mata Hari – amerikai-magyar erotikus kémfilm (1985) Sylvia Kristel főszereplésével
Dráma
Mata Hari – dráma (1979) szerző: Hernádi Gyula, rendező: Jancsó Miklós
Zene
Mata Hari – musical (1967)
Mata Hari – a Dschinghis Khan együttes 1982-ben készült dala
 Mata Hari – Földes László (Hobo) 1982-es dala az 'Oly sokáig voltunk lenn' című lemezről
Mata Hari – magyar opera (2014), zeneszerző: Várkonyi Mátyás